Милик — фамилия и названия населённых пунктов.
 Милик, Аркадиуш (род. 1994) — польский футболист, нападающий итальянского «Наполи» и сборной Польши.

Ирландия 
 Милик (Мейо) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).
 Милик (Клэр) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).

Польша 
 Милик (Малопольское воеводство) — село в Малопольском воеводстве.